The Professionals ist:
 der Originaltitel von Die gefürchteten Vier, US-amerikanischer Spielfilm von Richard Brooks (1966)
 der Originaltitel von Die Profis, britische Fernsehserie (1977–1981)
 The Professionals (Band), britische Punkband

Siehe auch:
 Die Professionals (Prime Cut), US-amerikanischer Spielfilm von Michael Ritchie (1972)
 Professionals (Fernsehserie), international co-produzierte Fernsehserie (2020)